São Miguel dos Campos kan syfta på:

Brasilien 

 São Miguel dos Campos (kommun), Alagoas, 
 São Miguel dos Campos (ort), Alagoas,